Шубенок — фамилия. Известные носители:

 Шубенок, Жанна Викторовна (род. 1970) — советская и белорусская спортсменка по современному пятиборью.
 Шубенок, Николай Николаевич (род. 1985) — белорусский легкоатлет-многоборец.